Rivière Rouge kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Rouge (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,29, long -74,17), 
 Rivière Rouge (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,64, long -74,69), 
 Rivière Rouge (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,98, long -73,48), 
 Rivière Rouge (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,39, long -73,21), 
 Rivière Rouge (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,57, long -74,33), 
 Rivière Rouge (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,44, long -72,36), 
 Rivière Rouge (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,64, long -71,38), 
 Rivière Rouge (vattendrag i Kanada, Ontario), 
 Rivière Rouge (vattendrag i Kanada, Manitoba), 
 Rouge River (vattendrag i Kanada), Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar